IL-28 ist eine Abkürzung für:
 Interleukin 28, ein Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin 28
 eine ehemalige Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 28

Il-28 ist eine Abkürzung für:
 Iljuschin Il-28, ein zweistrahliges Frontbombenflugzeug der Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-28

IL28